Pozorovatelna je místo, ze kterého se provádí pozorování. Je to místo, které využívá pozorovatel k uskutečnění pozorování. Nemusí jít o místo na povrchu Země (např. vesmírná stanice).

 Budova na vyvýšeném místě určená k pozorování okolí – rozhledna;
 dělostřelecká pozorovatelna – vojenské zařízení;
 astronomická pozorovatelna – synonymum pro hvězdárnu;
 Instantní pozorovatelna – série článků na IAN.

v kultuře
Pozorovatelna (album) – LP deska skupiny Jazz Q.